Renan ou Renán est un prénom présent en français, en espagnol et en portugais. Il peut aussi désigner :

Pseudonyme 
 Renan (1985-), Renan Brito Soares, footballeur brésilien.
 Renan (1989-), Renan Rodrigues da Silva, footballeur brésilien.
 Renan (1990-), Renan Soares Reuter, footballeur brésilien.
 Renan (2002-), Renan Victor da Silva, footballeur brésilien.

Patronyme 

 Ary Renan (1857-1900), peintre symboliste français ;
 Ernest Renan (1823-1892), écrivain, philosophe, philologue et historien français, frère d'Henriette Renan ;
 Henriette Renan, (1811-1851), femme de lettres française, sœur d'Ernest Renan;
 Sergio Renán (1933-2015), acteur, réalisateur et violoniste argentin.

Toponyme 

 Avenue Ernest Renan, voie belge de Bruxelles ;
 Avenue Ernest-Renan, voie française de Paris ;
 Renan ancienne commune d’Algérie française ;
 Renan, commune suisse du canton de Berne ;
 Rue Ernest-Renan, voie française de Paris ;
 Saint-Renan, commune française du Finistère.

Prénom 
Il provient d'une déformation du prénom Ronan.

Articles connexes 
 Sociologie des prénoms

Homonymie de prénom